VII ou Vii peut faire référence à :
  ;
 Ⅶ, un nombre romain correspondant à sept ;
 Vii, une console de jeu chinoise ;
 VII un album de Just-Ice sorti en 1998 ;
 VII un album de Koba LaD sorti en 2018.